Quintus Caecilius was de naam van verscheidene ons bekende Romeinen:
Quintus Caecilius (tribunus plebis), tribunus plebis in 439 v.Chr.;
Quintus Caecilius (Catilina's schoonbroer), schoonbroer van Catilina door wie hij werd vermoord ten tijde van Sulla;
Quintus Caecilius (Atticus' oom), eques die zijn neef Titus Pomponius Atticus bij testament adopteerde en tien miljoen sestertii naliet.